Орпи (, , ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 15,23 км². Население — 179 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos estadísticos

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны